De European Darts Matchplay 2016 was het vierde van tien European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 13 tot 15 mei in de InselParkhalle in Hamburg.

James Wade wist het toernooi te winnen door Dave Chisnall in de finale met 6-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorig jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 21 februari 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 11 maart), acht naar de European Qualifier (gehouden in Müllheim op 22 april) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

Phil Taylor trok zich op 12 mei terug uit het toernooi, daarop werd besloten dat een extra 'host nation qualifier' mocht deelnemen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sportevenement in Hamburg